Лоялист може да се отнася за:

 Лоялист (Американска революция)